Бет-Шемеш (евр. «дом солнца») — название библейских поселений. В русской транскрипции — Вефсамис (Бефсамис).

 Вефсамис(ы) — времён Иисуса Навина (, ) колен Неффалимова и Иссахарова.
 Вефсамис египетский (), евр. Он, рус. Илиополь ().
 Вефсамис колена Иудина (, )

См. также 
 Бейт-Шемеш (Израиль)
 12 «домов солнца»

Библейские города